

Prénom 
Le mot Kahina désigne un prénom féminin berbère courant en Algérie :
 Kahina, surnom attribué à une reine guerrière berbère dénommée Dihya ;
 Kahina Arbouche, une joueuse algérienne de volley-ball ;
 Kahina Bounab, une joueuse algérienne de volley-ball ;
 Kahina Messaoudene, une joueuse algérienne de volley-ball ;

Culture 
 Groupe El Kahina, groupe musical algérien.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme